Звёзды и по́лосы (также Звёздно-полосатый, ) — неофициальное название флага США. Другие значения:
 «Звёзды и полосы» — ежедневная газета Министерства обороны США, издающаяся с 1861 года.
 «Звёзды и полосы навсегда» — произведение Джона Филиппа Соуза (1896), национальный марш США.
 «Звёзды и полосы» — балет Джорджа Баланчина на музыку Джона Филиппа Соуза в оркестровке Херши Кея (1958).
 «Звёзды и полосы» — кинокомедия Пэта О'Коннора (США, 1988).
 «Звёзды и полосы» — трилогия в жанре альтернативной истории писателя-фантаста Гарри Гаррисона (1998—2002).